Hou van mij (Het Goede Doel), nummer van Het Goede Doel uit 1983
 Hou van mij (3JS), nummer van 3JS uit 2008